Osoby o nazwisku Ehrle:
 Franziskus Ehrle – kardynał
 Klaus Ehrle – austriacki lekkoatleta